

Каніфольний — селище, Нижньоінгаський район, Красноярський край
 Каніфольний — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія